Nobs est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Claude Nobs (1936-2013), directeur de festival suisse
Ernst Nobs (1886-1957), homme politique suisse
Olivia Nobs (née en 1982), snowboardeuse suisse

Autre
NOBS, sodium nonanoyloxybenzenesulfonate composant de détergent

Homonymie
Homonymie de patronyme